Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2008 года в группе C длился с 2 сентября 2006 по 21 ноября 2007. В группе C соревновались семь сборных: Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Мальта, Молдова, Норвегия и Турция.

Результаты

Матчи

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу 2008